внук — син сина або дочки, відповідно далі — правнук, праправнук.

 Мар'ян Внук — польський скульптор.
 Томаж Внук — словенський хокеїст.